Список видів роду Buddleja:

Список, який містить 141 визнаний вид роду Buddleja з родини ранникових (Scrophulariaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Buddleja на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Buddleja на сайті «International Plant Names Index» 
 Buddleja на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Buddleja на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Buddleja на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Buddleja
Buddleja